Renodes latirena är en fjärilsart som beskrevs av Achille Guenée 1852. Renodes latirena ingår i släktet Renodes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade.

Källor 

Nattflyn
latirena